Овражки:
 
 Овражки — железнодорожная станция Казанского направления МЖД
 Овражки — село в Белогорском районе Крыма